Колпаково — село в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Победимского сельсовета.

История 
В 1928 году состояло из 381 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Колпаковского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района